Айккендорф () — бывшая коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. Ныне вошла в состав города Эбисфельде-Веферлинген.

Входила в состав района Оре. Подчинялась управлению Эбисфельде-Кальфёрде. Население составляло 200 человек по последней проведённой здесь переписи 31 декабря 2006 года). Занимала площадь 5,62 км².

Примечания 

Города Саксонии-Анхальт